Sons que vem da Serra é uma coletânea musical de artistas da Serra Gaúcha lançada pelo selo Honey Bomb Records em 2019. O projeto foi contemplado por meio do edital Natura Musical de 2018 com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Pró-Cultura RS por meio da Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Produção

Curadoria
Dentre 3 de maio e 2 de junho de 2019 o projeto abriu edital para inscrições de artistas interessados em participar da coletânea. Para validar sua participação na seletiva era necessário preencher um formulário e realizar o upload de uma música demo. Dentre as mais de 60 demos recebidas, o curador e também idealizador do projeto, Jonas Bustince, selecionou as 10 músicas buscando apresentar a pluralidade criativa de artistas e composições que representassem a essência de viver na região serrana do Rio Grande do Sul.
Em junho de 2019 foram divulgados os 10 projetos selecionados para participar da coletânea musical, onde foram contemplados artistas de Caxias do Sul, Gramado, São Marcos e Bento Gonçalves.

Gravação
Todas as faixas presentes na coletânea foram captadas no estúdio Noise Produtora, em Caxias do Sul, entre junho e agosto de 2019. A produção musical ficou por conta de Francisco Maffei e a engenharia de Som de Carlos Balbinot e Fabrício Zanco.

Videoclipes
Todas as faixas inclusas na coletânea ganharam videoclipes exclusivos dirigidos pelo cineasta Breno Dallas, que foram disponibilizados no canal no youtube do proponente do projeto, Honey Bomb Records.

Lançamento

Evento de lançamento
A coletânea foi lançada em um evento realizado no Teatro do Sesc em Caxias do Sul na noite do dia 14 de novembro de 2019, onde houve a exibição dos clipes musicais produzidos e performances musicais.

Streaming

No dia 10 de outubro de 2019 a Honey Bomb divulgou um teaser promocional do projeto em seu canal do youtube, e dentre os dias 18 de outubro e 16 de novembro do mesmo ano disponibilizou também em seu canal do youtube os 10 vidoclipes produzidos através do projeto.

A coletânea foi disponibilizada oficialmente nas plataformas de streaming no dia 22 de novembro de 2019.

Revista e CD
No dia 29 de fevereiro de 2020 a coletânea foi lançada em formato físico acompanhada de uma revista com textos explicativos sobre a curadoria do projeto e informações sobre cada um dos dez artistas participants, ambos com tiragem limitada de 500 unidades. O idealizador e curador do projeto Jonas Bustince foi responsável pelos textos e Leonardo Lucena assinou o projeto gráfico da revista. O lançamento aconteceu na Casa Paralela, em Caxias do Sul.

Faixas

Álbuns de 2019